Nordre älv – fiume della Svezia, emissario del lago Vänern a Vänersborg
 Nordre Follo – comune norvegese della contea di Viken
 Nordre Land – comune norvegese della contea di Innlandet
 Nordre Lyngholmen – piccola isola norvegese